El término Tenna puede referirse a:

Tenna, nombre de una era japonesa que abarcó de 1681 a 1684; 
Tenna, comuna suiza del cantón de los Grisones; 
Tenna, comuna italiana de la provincia de Trento; o
Río Tenna.- En Marcas, que fluye hacia el mar Adriático.